Њу Холанд (-{New Holland}-) има више значења:
 Њу Холанд (Јужна Дакота), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Јужна Дакота
 Њу Холанд (Илиноис), насељено место у америчкој савезној држави Илиноис
 Њу Холанд (Охајо), насељено место у америчкој савезној држави Охајо
 Њу Холанд (Пенсилванија), варошица у америчкој савезној држави Пенсилванија

или:
 Њу Холанд Компани (-{New Holland Company}-), име неколико пољопривредних предузећа у Европи, САД, Јужној Африци и Океанији

Види још 
 Нова Холандија